Trois navires de lUS Navy portent le nom de Michigan en l'honneur de l'état éponyme :
l', premier navire de guerre américain à être dôté d'une coque en fer; lancé en 1843, il fut renommé Wolverine et retiré du service en 1912 ;
l', un cuirassé de la classe classe South Carolina en service de 1910 à 1922 ;
l', un sous-marin de la classe Ohio à l'origine sous-marin nucléaire lanceur d'engins reconverti en 2006 en sous-marin nucléaire lanceur de missiles de croisière.

Michigan